Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2013 ging in die 16. Saison und war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 24. und 31. August 2013 an drei verschiedenen Orten in Europa ausgetragene Wettkampfserie der Nordischen Kombination.

Austragungsorte und Rennen 

:

 24. August 2013: HS 106 & 2×7,5 km Team 
 25. August 2013: HS 106 & 10 km Gundersen

:

 28. August 2013: HS 98 & 10 km Gundersen

:

 30. August 2013: HS 137 & 10 km Gundersen
 31. August 2013: HS 137 & 15 km Gundersen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2013/14

Weblinks 

Nationenwertung (PDF; 51 kB)

2013
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung in Villach
Wintersport (Oberstdorf)